Volare (lied), een lied van de Italiaanse zanger en acteur Domenico Modugno
 Volare Airlines (Italië), een voormalige low-cost luchtvaartmaatschappij uit Italië
 Volare Airlines (Oekraïne), een Oekraïense luchtvrachtmaatschappij
 Volare (Wiener Prater), een vliegende achtbaan in het Oostenrijkse pretpark Wiener Prater